Командването на флота (гръцки: Αρχηγείο Στόλου - ΑΣ) е едно от трите командвания в състава на Военноморските сили на Гърция. Организационно е включено в състава на Главния щаб на ВМС. КФ се командва от висш офицер. Щабът на командването се намира във Военноморска База „Саламина“, а по време на плаване на флагмански кораб.

Организация 
Командването на флота организационно е сведено в:

Командване на фрегатите 
Командването на фрегатите (Διοίκηση Φρεγατών – ΔΦΓ) е най-голямото съединение в състава на ВМС на Гърция. Има числен състав около 3500 души. Щаба на командването се намира във ВМБ „Саламина“. Организационно се състои от 17 бойни единици, разпределени в три дивизиона и Школа за подготовка, дислоцирана в ВМБ „Саламина“. Основната задача - теоретическа и практическа подготовка на екипажите. Основана през 1984 г.

Командване на артилерийските катери 
Командването на артилерийските катери (Διοίκηση Κανονιοφόρων – ΔΚΦ) е създадено на 11 януари 2002 г. със заповед на Началника на Главния щаб на ВМС. Бойните дежурства командването започва да носи на 1 ноември 2002 г.

Командване на бързоходните кораби 
Командване на бързоходните кораби (Διοίκηση Ταχέων Σκαφών – ΔΤΣ)

Командване на миноносците 
Командване на миноносците (Διοίκηση Ναρκοπολέμου – ΔΝΑΡ) е създадено през 1881 г. съз закупуването на три минопоставача от Англия. Орагнизационно Командването включва два дивизиона за минна война и Школа за подготовка на екипажите.

Командване на десантните сили 
Командването на десантните сили (Διοίκηση Αμφιβίων Δυνάμεων – ΔΑΔ)

Командване на подводните лодки 
Командването на подводните лодки (Διοίκηση Υποβρυχίων – ΔΥ) има числен състав около 500 души. Щабът на командването се намира във ВМБ „Саламина“. Организационно се състои от 12 бойни единици, разпределени в три дивизиона, База на подводните лодки и Школа за подготовка:

Командване за подводни диверсии 
Командването за подводни диверсии (Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών – ΔΥΚ) е базирано във ВМБ „Скараманга“. Създадено е през 1953 г. като Подразделение за подводни диверсии в състав батальон. През 2002 г. Подразделението за подводни диверсии е развърнато в Командване за подводни диверсии. Организационно Командването включва: Школа за подготовка по подводни диверсии (Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών – ΣΥΚ) и База на КПД (Βάση Υποβρυχίων Καταστροφών – ΒΥΚ).

Командване на вертолетите 
Командването на вертолетите (Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού – ΔΕΝ) е основано през 1975 г. Организационно то включва:

Военноморско командване „Егейско море“ 
Военното командване „Егейско море“ (Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου – ΝΔΑ) е създадено през ноември 1935 г. с щаб в Пирея. Основни задачи, които изпълнява командването, са: организация на бреговата охрана в района за отговорност; патрулиране и контрол на морските комуникации; провеждане на мобилизация; логистична и оперативна подкрепа на корабите от ВМФ в района за отговорност и спасителни операции.

Военноморско командване „Йонийско море“ 
Военното командване „Йонийско море“ (Ναυτική Διοίκηση Ιονίου – ΝΔΙ) е създадено през ноември 1935 г. с щаб в Патра. Основни задачи, които изпълнява командването, са: организация на бреговата охрана в района за отговорност; патрулиране и контрол на морските комуникации; провеждане на мобилизация; логистична и оперативна подкрепа на корабите от ВМФ в района за отговорност и спасителни операции.

Военноморско командване „Северна Гърция“ 
Военното командване „Северна Гърция“ (Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος – ΝΔΒΕ) е създадено през ноември 1935 г. с щаб в Солун. Основни задачи, които изпълнява командването, са: организация на бреговата охрана в района за отговорност; патрулиране и контрол на морските комуникации; провеждане на мобилизация; логистична и оперативна подкрепа на корабите от ВМФ в района за отговорност и спасителни операции.

335 авиоескадрила за морско взаимодействие 
335 авиоескадрила за морско взаимодействие (353 Μοίρα Ναυτικής Συνεργασίας – 353 ΜΝΑΣ) о е създадена през август 1969 г. Първоначално ескадрилата е въоръжена с 12 самолета за морско взаимодействие HU-16B Albatross, закупени от Норвегия. В началото на 1996 г. 335 авиоескадрила е превъоръжена с 6 самолета за морско взаимодействие Ρ-3Β Orion TACNAVMOD. Организационно авиоескадрилата е включена в състава на 112 авиокрило (Елевсина). Екипажите са в състав 10 души – 4 от ВВС и 6 от ВМС.

Школа за подготовка по морска тактика 
Школата за подготовка по морска тактика (Σχολή Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής – ΣΕΝΤ) е основана през 1963 г. с щаб ВМБ „Скараманга“. Основната задача на школата е обучение на личния състав на ВМС в областта на морската тактика.

Вижте също 
 Списък на началниците на Главния щаб на ВМС на Гърция
 Списък на Главните инспектори на ВМС на Гърция
 Списък на командирите на 1-ви дивизион фрегати на Гърция
 Списък на командирите на 2-ри дивизион фрегати на Гърция
 Списък на корабите в състава на ВМС на Гърция

Военноморски сили на Гърция